Prudential kan syfta på:

Prudential Center – en inomhusarena i Newark, New Jersey
Prudential Financial – ett amerikanskt holdingbolag inom försäkringar och investeringar
Prudential plc – ett brittiskt försäkrings- och investmentbolag.